Osoby o tym nazwisku:
 Elija Valentić – chorwacka lekkoatletka
 Nikica Valentić – chorwacki polityk